

Diritto 
 Invalidità – nel diritto civile
 Invalidità – dell'atto amministrativo in Italia
 Invalidità – nella previdenza professionale svizzera

Medicina
 Invalidità – problema fisico o mentale

Pagine correlate 
Validità